Meeting International Mohammed VI d’Athlétisme 2013 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się 9 czerwca w Rabacie. Zawody były kolejną odsłoną cyklu World Challenge Meetings rozgrywanego pod egidą IAAF.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2013 w lekkoatletyce
Meeting international Mohammed VI d’athlétisme de Rabat
2013 w Afryce
Sport w Rabacie